55-ата легислатура на Националния конгрес на Бразилия обхваща законодателния период от 1 февруари 2015 г. до 31 януари 2019 г. Целият състав на Камарата на депутатите и една трета от състава на Федералния сенат от 55-ата легислатура на Националния конгрес са избрани на парламентарните избори от 5 октомври 2014 г. През този период Националният конгрес провежда четири редовни едногодишни сесии, започващи от 1 февруари на всяка календарна година.

Изборни резултати

Партийно представителство във Федералния сенат

Партийно представителство в Камарата на депутатите

Източници 
 www.electionresources.org

Национален конгрес на Бразилия